

Вільковисько — село в гміні Ілова Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Вільковисько — село в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства